El Collet (Montner), coll de la comuna de Montner, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord)
 El Collet (Monistrol de Calders), coll del terme municipal de Monistrol de Calders, a la comarca del Moianès
 El Collet (Reiners), coll de la comuna de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).